Ремиз может означать:

 Ремиз — термин в карточных играх, в частности, в преферансе.
 Заячий Ремиз — исторический район в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга
 Заячий Ремиз — исторический район Гатчины (Ленинградская область)
 Ремиз (ремиза) — деталь ткацкого станка: две деревянные планки, соединенные нитченками
 Ремиз в фехтовании — предупреждающий удар, укол

См. также

Примечания